Yuanzhuang (kinesiska: 院庄, 院庄乡) är en socken i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 250 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Chongqing
WP:Projekt Kina